Францу́зская акаде́мия () — научное учреждение во Франции, целями которого является изучение французского языка, литературы, регулирование языковой и литературной нормы французского языка. Является частью Института Франции. Ежегодно академия вручает около 60 литературных премий.

История создания 

Возникла как частное общество в 1625 году в доме Валентэна Конрара; в 1635 году, благодаря кардиналу Ришельё и его жалованной грамоте от 29 января 1635 года, была принята под покровительство короля и получила денежные средства. Как указывалось в грамоте, академия была создана, «чтобы сделать французский язык не только элегантным, но и способным трактовать все искусства и науки». 10 июля 1637 года в Лувре произошло её первое публичное заседание.

В числе первых членов академии были:

В 1694 году академия издала лексикон, известный под названием «Французского академического словаря» (Dictionnaire de l’Académie française).

Академия была уничтожена в 1793 году французской революцией. Через два года восстановлена как часть Французского института.

Членство 
Академия насчитывает 40 членов. Избрание в академию является пожизненным, академиков называют «бессмертными» () согласно девизу академии, введённому ещё при Ришельё — «Для бессмертия» (À l’immortalité); знак отличия, начиная со времён Наполеона III, — зелёный фрак (). После смерти академика на его место (кресло, ) выбирают нового; вновь избранный член в день своего «принятия под своды академии» должен произнести речь в честь своего покойного предшественника.

Ряд академиков по разным причинам не были торжественно «приняты» в академию, среди них Жорж Клемансо и Ален Роб-Грийе; большинство из них сами отказались от этой церемонии, но в 1923 году был случай, когда речь в честь предшественника была сочтена неудовлетворительной и академик отказался её переделывать.

После Второй мировой войны несколько академиков были исключены по приговору суда за коллаборационизм, среди них — маршал Филипп Петен. При этом место Петена, а также место философа-националиста Шарля Морраса по предложению непременного секретаря академии Жоржа Дюамеля было объявлено вакантным, но при их жизни не замещалось (в отличие от двух других коллаборационистов, Абеля Боннара и Абеля Эрмана).

Иногда в академию выбирают людей, известных прежде всего не как писатели или учёные, а как военные или политики (хотя обычно такие академики имеют те или иные публикации, мемуары и прочее).

Список действующих членов академии

См. также 
 Монтионовская премия
 Академия Российская — аналогичное учреждение в истории России

Примечания

Литература 

 Dans le roman Le Fauteuil hanté (1909) de Gaston Leroux, les occupants successifs d’un même fauteuil meurent dans des circonstances mystérieuses.
 Dans le film L’Aile ou la Cuisse (1976) de Claude Zidi, Charles Duchemin, directeur d’un fameux guide gastronomique interprété par Louis de Funès, devient l’un des quarante Immortels.
 Vincent, Leon H. (1901). The French Academy. Boston: Houghton Mifflin.
 Jean-Pol Caput: L’Académie Française (colección Que Sais-Je?), 1986.
 Jacques Véron: «L’Académie Française et la circulation des élites: une approche démographique», en Population, n.º 3, págs. 455—471, año 1985.

Ссылки 

 
 Официальный сайт Французской академии

Образование во Франции
Французский язык
Литература Франции
Французская академия
Академии наук
Национальные академии
Научные организации Франции
Институты национальных языков